Das Austrian Darts Championship 2019 war das zehnte Turnier der European Darts Tour 2019, welche als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Es wurde vom 30. August bis zum 1. September zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Austragungsort war das Multiversum in Schwechat bei Wien.

Das Turnier sicherte sich der Österreicher Mensur Suljović, welcher im Finale den Niederländer Michael van Gerwen mit 8:7 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  Mensur Suljović
  Dave Chisnall
  Ricky Evans
  Steve Beaton
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Simon Whitlock
  Nathan Aspinall
  Darren Webster

Sieger des UK Qualifier
  Ted Evetts
  Stephen Bunting
  Chris Dobey
  Gavin Carlin
  William O’Connor
  James Wilson
  Keegan Brown
  Cameron Menzies
  Kyle Anderson
  Kirk Shepherd
  Ross Smith
  Justin Pipe
  Jamie Hughes
  Josh Payne
  Mark Webster
  Luke Humphries
  Brendan Dolan

Sieger des European Qualifier
  Dimitri Van den Bergh
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Zwaan
  Christian Bunse
  Rowby-John Rodriguez
  Vincent van der Voort

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Mike De Decker
  Kevin Münch

Sieger des Host Nation Qualifier
  Alex Steinbauer
  Rusty-Jake Rodriguez
  Christian Gödl
  Hannes Schnier
  Dietmar Burger

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Cor Dekker

East Europe Qualifier
  Adam Gawlas

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2019
Austrian Darts Championship